Malmö FF deltog säsongen 2011 i Allsvenskan, Svenska cupen, UEFA Champions League och UEFA Europa League.

Säsongen
Malmö FF hade en händelserik säsong 2011. Efter att ha slagit ut Rangers ur Champions League-kvalet så var laget en sen missad målchans från att kunna göra det nödvändiga målet mot Dinamo Zagreb i sista kvalomgången. Efter att ha förlorat med 4-1 borta så vanns hemmamatchen med 2-0. Efter förlusten fick Malmö spela i Europa Leagues gruppspel där laget blev sist med en inspelad poäng på sex matcher. 

I det inhemska spelet så åkte MFF ut mot Kalmar på straffar i svenska cupen och lyckades inte försvara 2010 års SM-guld. Efter en lyckad start på Allsvenskan så hamnade laget i en svacka sedan tränaren Roland Nilsson förklarat sitt intresse att flytta till FC Köpenhamn. Dessutom dömdes klubben till att förlora hemmamatchen mot Helsingborg sedan en alkoholpåverkad tonåring invaderat planen och attackerat Helsingborgs målvakt Pär Hansson. En till match avbröts på Nya Malmö Stadion, vilket var efter att det smällts bangers efter att laget tagit ledningen mot Djurgården. Malmö ville ha bortasupportrar fällda och bli tilldömda segern, men tvingades till omspel, vilket laget vann med 1-0 efter en frispark från Wílton Figueiredo. Detta var en del i en stark slutspurt då laget avancerade från mitten till fjärdeplats under nye tränaren Rikard Norling.

Malmö FF slog också klubbens transferrekord för övergångssumma, då Mathias Ranégie köptes för 14 miljoner kronor från Häcken, strax innan augustis transferfönster stängde.

Truppen

Målvakter
  Johan Dahlin
  Dejan Garača
  Dušan Melichárek

Backar
  Miiko Albornoz
  Daniel Andersson
  Yago Fernández
  Markus Halsti
  Filip Helander
  Pontus Jansson
  Tobias Malm
  Ricardinho
  Filip Stenström
  Jasmin Sudić
  Ulrich Vinzents

Mittfältare
  Jimmy Durmaz
  Wílton Figueiredo
  Jiloan Hamad
  Rick Kruys
  Simon Kroon
  Guillermo Molins
  Miljan Mutavdžić
  Amin Nazari
  Omid Nazari
  Ivo Pękalski

Anfallare
  Daniel Larsson
  Agon Mehmeti
  Alex Nilsson
  Mathias Ranégie
  Dardan Rexhepi

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Tabell

Noteringar:
 Matchen Syrianska FC – AIK, den 25 april 2011, avbröts efter cirka 20 minuters spel, varvid disciplinnämnden i efterhand tilldömde seger för Syrianska FC med 3–0.
 Matchen Malmö FF – Helsingborgs IF, den 24 maj 2011, avbröts efter cirka 30 minuters spel, varvid disciplinnämnden i efterhand tilldömde seger för Helsingborgs IF med 3–0.
 Matchen Malmö FF - Djurgårdens IF, den 30 juli, avbröts efter cirka 10 minuters spel. Den 5 september meddelade tävlingsutskottet att matchen ska spelas om.

Bästa målskyttar
  Daniel Larsson 6
  Wílton Figueiredo 5
  Agon Mehmeti 4
  Jimmy Durmaz 4
  Mathias Ranégie 3
  Guillermo Molins 3
  Jiloan Hamad 3

Champions League

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Fjärde kvalomgången

Europa League

Gruppspel

Övriga matcher

Copa del sol

Vänskapsmatcher

Träningsmatcher

Externa länkar
  Spelprogram - Allsvenskan 2011
  FootballSquads - Malmö FF 2011

2011
Fotbollssäsongen 2011 efter lag
Fotboll i Sverige 2011